Karel Beukema of Karel Beukema toe Water kan verwijzen naar:

 Karel Beukema toe Water (1878-1908), Nederlands tennisser en diplomaat
 Karel Beukema toe Water (1909-1944), Nederlands verzetsstrijder